Двадесет осма сезона Светског купа у алпском скијању је почела 30. октобра 1993. у Зелдену у Аустрији а завршена је 20. марта 1994. у Вејлу у САД. Победници у укупном поретку били су Ћетил Андре Омот из Норвешке и Френи Шнајдер из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 35 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 34 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1993.
Алпско скијање у 1994.